Grignon ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Grignon (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 ehemalige Gemeinde Grignon (Isère) im Département Isère, heute Ortsteil von Pontcharra
 Grignon (Savoie) im Département Savoie
 Thiverval-Grignon im Département Yvelines mit dem Schloss Grignon

Grignon ist der Familienname folgender Personen:
 Claude-Henri Grignon (1894–1976), kanadischer Schriftsteller und Journalist
 Gérard Grignon (* 1943), Politiker
 Joan Lamote de Grignon i Bocquet (1872–1949), katalanischer Pianist, Dirigent und Komponist
 Lorin Grignon (1904–1967), US-amerikanischer Tontechniker und Oscar-Preisträger
 Louis Grignon (Militär) (1748–1825), französischer Revolutionsgeneral
 Louis Grignon (Schriftsteller) (1830–1891), französischer Schriftsteller
 Marcel Grignon (1914–1990), französischer Kameramann
 Pierre-Clément Grignon (1723–1784), französischer Metallurg und Altertumsforscher
 Ricard Lamote de Grignon i Ribas (1899–1962), katalanischer Dirigent und Komponist